LAG (motorfietsmerk) - Oostenrijks motorfietsmerk
 LAG (aanhangwagens) - Belgische bus- en aanhangwagenbouwer